FC Wangen ist der Name verschiedener Fußballvereine:

 der Schweizer Fußballverein FC Wangen bei Olten
 der deutsche Fußballverein FC Wangen 05